Il existe plusieurs personnages historiques portant le nom d’Artchil :
 Artchil  d’Ibérie ;
 Artchil  d’Iméréthie ;
 Artchil  le Martyr ;
 Artchil II de Karthli.